Оберхајд може бити:

 Оберхајд (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Оберхајд (Горња Франконија), општина у округу Бамберг, у њемачкој покрајини Баварска.